Рижское маршрутное такси — вид общественного транспорта в столице Латвии городе Рига. До 2012 года линии маршрутного такси обслуживали машины восьми частных предприятий: Rīgas taksometru parks, Blands, Centība N, DMK, Kort, Taksi.LV и Vas Sv. с 1 января 2012 года был объявлен конкурс на объединённое генеральное предприятие по обслуживанию рижских маршрутных такси. Конкурс выиграло предприятие, принадлежащее Рижскому самоуправлению SIA Rigas mikroautobusu satiksme.

За год рижское маршрутное такси перевозит до 16 миллионов пассажиров по 37 маршрутам. Парк маршрутных такси насчитывает около 250 автомашин.

Некоторые микроавтобусы оснащены бесплатным Wi-Fi, о чём информирует наклейка на корпусе микроавтобуса, а также в новых микроавтобусах имеется автоматическая дверь, и кнопки STOP — сигнал водителю для остановки.

С 1 февраля 2015 года, цена одного проезда 1,15 EUR, при покупке у водителя — 2,00EUR. Можно загрузить на «Э-талон» специальные поездки для маршруток, которые действуют и для обычного общественного транспорта. Проездные на автобус, троллейбус, трамвай не подходят к маршруткам. Также для поездок на маршрутных такси не подходит удостоверение ученика общеобразовательных школ и ПТУ.

С 7 мая 2018 года на маршрутах 203, 204, 206, 214, 224, 237, 241, 244, 263 стали действовать льготы. Маршруты, где льготы не действуют, были перенумерованы с 200-х на 300-е, и на них стали курсировать оранжевые маршрутные такси.

С 9 сентября 2022 года все маршруты закрыты по причине банкротства перевозчика. На маршрутах 303 и 363 в течение следующей недели работали машины Rīgas satiksme. С 19 сентября 2022 года маршруты 303 и 363 были преобразованы в автобусные маршруты 33 и 63 соответственно.

Обслуживающие фирмы 
С 01.01.2012 — Рижское маршрутное такси обслуживает SIA Rigas mikroautobusu satiksme

С 01.05.2013 — Маршрутное такси постепенно обновляется, появились новые микроавтобусы, а также была закуплена система «Э-талон». Первые маршрутки SIA Rigas mikroautobusu satiksme вышли 1-го мая 2013 года на маршруты: 200, 224 и 267.

На 01.07.2013 — Микроавтобусы SIA Rigas mikroautobusu satiksme курсируют на следующих маршрутах: 200, 216, 224, 233, 233А, 246, 247, 267.

Экобус 
Это название несли на борту старые маршрутки частных фирм, со стёртой первой цифрой трёхзначного номера, осуществлявшие нерегулярное сообщение по наиболее загруженным маршрутам.

 00 — Центр — Вецмилгравис (летом до Вецаки)
 03 — Плявниеки — Югла
 06 — Межциемс — Центр
 04 — Центр — Плявниеки — Югла
 12 — Центр — Плявниеки — Дрейлини
 16 — Центр — Кенгарагс
 33 — Центр — Зиепниеккалнс
 37 — Центр — Иманта
 70 — Иманта — Плявниеки
 80 — Центр — Пурвциемс

Перевод на государственное предприятие 
Планы и изменения:

 1 новый маршрут:
№ 239: Зиепниеккалнс — Южный Мост — Кенгарагс — Плявниеки — Пурвциемс — Межциемс — Югла
 Установка GPS

Маршруты 
Действовали до 09.09.2022 г.

Экспресбусы (льготы не действуют, цвет оранжевый) 
 300: Привокзальная площадь — Вецмилгравис — Вецаки
 303: Плявниеки — Югла (c 19.09.22 — переделан в автобусный маршрут № 33 и продлён до конечной маршрута № 370)
 304: Центр — Югла (Временно не работал)
 309: Пурвциемс — Кенгарагс
 314: Центральный вокзал — Дрейлини — IKEA
 316: ул. Базницас — Кенгарагс
 324: Привокзальная площадь — Мангальсала (Временно не работал)
 322: Центральный вокзал — Аэропорт «Рига» (Временно не работал)
 333: Центр — Зиепниеккалнс
 336: ул. Базницас — Золитуде
 338: Плявниеки — Иманта (Временно не работал)
 341: Центр — Аэропорт «Рига» (Временно не работал)
 344: Центральный вокзал — Ильгюциемс (Временно не работал)
 346: Центр — Даугавгрива
 363: Межциемс — Шампетерис (c 19.09.22 — переделан в автобусный маршрут № 63, с изменением трассы в районе Агенскалнса)
 370: Плявниеки — Иманта
 371: Больница П. Страдиня — Больница «Линезерс» — Межциемс

Бывшие маршруты 
 200А: Вецдаугава — ул. Сканстес — Привоказльная площадь
 201: Вецмилгравис — Югла
 202: Яунциемское кладбище — Югла
 206: Автовокзал — Межциемс
 208: Автовокзал — Плявниеки
 207: Межциемс — Улица Риепнеку (закрыт по причине нерентабельности)
 218: Берги — улица Элизабетес
 218a: Берги — ул. Элизабетес
 219: ул. Тургенева — Т\Ц «Молс»
 221: Центральный Рынок — Саркандаугава — Межапарк — Чиекуркалнс
 242: Центральный вокзал — Иманта
 246a: Центр — Даугавгрива
 247: Зиепниеккалнс — Болдерая. (Маршрут переделан в автобусный маршрут № 56)
 267: Центр — Саркандаугава
 269: Плявниеки — Иманта
 276: Дарзини — Кипсала. (Маршрут был продлён до Иманты и перенумерован в 277)
 277: Дарзини — Кипсала — Иманта (Маршрут укорочен до Abrenes iela и Кипсалы и переделан в автобусный маршрут Nr. 57)
 280: Автовокзал — Пурвциемс

Примечания

Ссылки 
 Схема маршрутов маршрутного такси
 A. Kārkluvalks Maršruta taksometrus pakļaus Rīgas Satiksmei; sola jaunus maršrutus Диена, 18.10.2011
 Laikraksts: Rīgas maršruta taksometri grib celt biļešu cenas DELFI 27.02.2012
 No šodienas vairākos Rīgas maršruta taksometros par braucienu būs jāmaksā vairāk
 Maršruta taksometri plāno paaugstināt cenas

Маршрутное
Маршрутное такси по городам Латвии